Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2010/11 (DDM) war die 76. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 22. bis zum 30. Oktober 2010 in Bad Wildungen statt.

Geschichte 
Nach vier Titeln in Folge musste der Essener Martin Horn diesmal dem Bottroper Christian Rudolph den Vortritt lassen. In einem knappen Fünfsatzmatch gewann Rudolph den fünften und damit entscheidenden Satz mit 15:10. Nach drei Sätzen führte Horn noch mit 2:1. Gemeinsam Dritte wurden Markus Dömer und Ramazan Durdu.

Modus 
Die Teilnehmer wurden in acht Gruppen (A–H) zu je drei Spielern aufgeteilt. Es wurde im Round Robin-Modus „Best of 3“ auf 15 Punkte gespielt. Die jeweiligen Gruppenersten kamen ins Viertelfinale der Endrunde. Dort wurde dann  „Best of 5“ auf 15 Punkte im K.-o.-System gespielt. Es standen vier Matchbillard zur Verfügung an denen gleichzeitig gespielt wurde. Nachstöße waren während des gesamten Turniers nicht zulässig. In der Abschlßtabelle zählten bei Match- und Partiepunktegleichheit die mehr erzielten Punkte.

Gruppenphase

Gruppe A/B

Gruppe C/D

Gruppe E/F

Gruppe G/H

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2010
Karambolageveranstaltung 2010
Billardturnier in Bad Wildungen